Attert (Luxemburgs: Atert, Waals: Ater) is een plaats en gemeente aan de gelijknamige rivier in de Provincie Luxemburg in België. De gemeente telt ruim 5.000 inwoners.
De plaats ligt aan de N4, die hier onderdeel is van de Voie de la Liberté: de route die de geallieerden volgden in hun opmars om de Tweede Wereldoorlog winnend te beëindigen.
De gemeente ligt in het Luxemburgse taalgebied. Verscheidene straatnamen zijn tweetalig. Zo heet de Voie de la Liberté ook Fräiheetswee.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Aangrenzende gemeenten

Demografische ontwikkeling 

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december
1843: aanhechting van het gehucht Parette (152 inwoners) van de gemeente Perlé en enkele gebiedsuitwisselingen naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de grens met het Groothertogdom Luxemburg
1865: afscheiding van Tontelange (490 inwoners) dat een zelfstandige gemeente werd
1923: afscheiding van Nothomb en Parette (samen 511 inwoners) die samen de nieuwe gemeente Nothomb gaan vormen

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

 (*) De zetelverdeling voor dit jaar ontbreekt of is onvolledig op de verkiezingsdatabase.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Attert

Externe link 
Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)